Guyana Defence Force (leger), het leger van het Zuid-Amerikaanse land Guyana
Guyana Defence Force FC, een voetbalclub uit Guyana
Guyana Defence Force Ground, een stadion in Guyana